Школа Линкольна, также Линкольнская школа () может обозначать одно из учебных заведений:

Школы, содержащие в наименовании «Школа Линкольна»

Непал

Великобритания 
  была гимназией для мальчиков и школой-интернатом на улице Рэгби-роуд в Линкольне (Линкольншир), которая в 1974 году стала общеобразовательной школой с совместным обучением Lincoln Christ's Hospital School.
  стал частью университета Де Монтфорт в 1994 году, а затем частью Линкольнского университета в 2001 году.

Соединённые Штаты Америки 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест (NRHP)
 , средняя школа в Мэрионе, штат Алабама
 Школа Линкольна (Пасо Роблес, Калифорния), внесена в 
 , внесена в 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 Школа Линкольна (Ла-Хунта, Колорадо), внесена в 
 Школа Линкольна (Твин-Фолс, штат Айдахо), внесена в 
  (Чикаго, штат Иллинойс), бывшая школа социальных работников
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 Школа Линкольна (Атчисон, Канзас), внесена в 
 Школа Линкольна (Ньютон, Канзас), внесена в 
 Школа Линкольна (Падука, штат Кентукки), внесена в 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 Школа Линкольна (Винчестер, штат Массачусетс), внесена в 
 Школа Линкольна (Айрон-Ривер, Мичиган), внесена в 
 Школа Линкольна (Эвелет, штат Миннесота), бывшая начальная школа, в которой сейчас находится 
  (Вирджиния, Миннесота), включено в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 Школа Линкольна (Миссула, штат Монтана), внесена в 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , частная школа в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк (1948—1988)
 
 
 Школа Линкольна (Белль-Фурш, Южная Дакота), внесена в 
 Школа № 12 имени Линкольна в Меклинге, Южная Дакота, внесена в 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в 
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест
 , внесена в Национальный реестр исторических мест

Школы с названием Lincoln Middle School

Дошкольные учреждения и начальные школы 
 Начальная школа имени Авраама Линкольна, Чикаго, Иллинойс
 Школа Линкольна в Бруклайн (Массачусетс)
 Государственные школы Линкольна,

См. также 
 
 
 Колледж Линкольна
 Университет Линкольна
 , Буэнос-Айрес (Аргентина)